Кіровська — станція Нижньогородського метрополитену
 Кіровська — станція Самарського метрополитену

Див. також 
 Кіровський завод — станція Петербурзького метрополитену